Лос Павореалес има више значења:

 Лос Павореалес (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Павореалес, Антонио Муњоз Акоста, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Павореалес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Павореалес (Чијапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Павореалес (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Павореалес, Ла Асијенда (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Павореалес (Окотлан де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Павореалес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Павореалес (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Павореалес (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Павореалес (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Павореалес, Мануел Лопез (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Павореалес (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику